Vitgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vitgrund, Pargas, Åboland, 
 Vitgrund, Kimitoön, Åboland, 
 Vitgrund, Kyrkslätt, Nyland,

Sverige 

 Vitgrund, Gävle kommun, Gästrikland, 
Vitgrund-Norrskär, ett naturreservat i Gävle kommun

Se även
Vitgrunden